Jméno a příjmení Rudolf Sandalo (též Rudolf de Sandalo) má více známých nositelů:
 Rudolf Sandalo starší (1869 – 1932) – brněnský fotograf, otec Rudolfa Sandalo mladšího 
 Rudolf Sandalo mladší (1899 – 1960?) – fotograf činný v Brně, Praze a Berlíně, syn Rudolfa Sandalo staršího